Cramér-Rao steht für:

 Cramér-Rao-Ungleichung
 Cramér-Rao-Regularitätsbedingungen, siehe Reguläres statistisches Modell